La cage aux filles (1949), film van Maurice Cloche
 La cage aux folles (toneel), een Frans toneelstuk uit 1972
 La Cage aux folles, een Frans-Italiaanse film  uit 1978 gebaseerd op het toneelstuk
 La Cage aux folles II , sequel uit 1980
 La Cage aux folles III, sequel uit 1985
 La Cage Aux Folles (musical), de musical gebaseerd op het toneelstuk uit 1972

Zie ook
 The Birdcage, een Amerikaanse remake uit 1996 van de Franse film.